

Astronomia 
 S1 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 S1 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Cinema
S1 – film del 1913 diretto da Urban Gad
S1 – documentario del 2016 diretto da Giles Barkley

Informatica 
 S1 Core – microprocessore open source

Medicina 
 S1 – prima vertebra sacrale
 S1 – primo nervo spinale sacrale

Psicologia 
 S1 – corteccia somatosensoriale primaria

Sport 
 S1 – grado di difficoltà dei percorsi per mountain bike secondo la scala Singletrail

Trasporti 
 S1 – linea Berlin Wannsee – Oranienburg della S-Bahn di Berlino (Germania)
 S1 – linea della rete celere di Coira (Svizzera)
 S1 – linea del servizio ferroviario suburbano di Milano (Italia)
 S1, oggi S10 – linea celere regionale gestita da TiLo (Svizzera)
 S1 – superstrada polacca

Altro 
 S-1 – algoritmo di cifratura a blocchi
 Coolpix S1 – fotocamera della Nikon
 S1 Scout Car – veicolo corazzato
  – sommergibile della Regia Marina